Шяуляйское районное самоуправление (, до 1995 — Шяуля́йский райо́н) — муниципальное образование на северо-западе Литвы в Шяуляйском уезде. С этнографической точки зрения, бо́льшая часть района расположена в пределах Жемайитии и лишь часть восточной половины района относится к Аукштайтии.

История 
7 декабря 1959 года к Шяуляйскому району была присоединена часть территории упразднённого Жагарского района, а 31 марта 1962 года — Куршенский район.

Население

Населенные пункты 
 1 город — Куршенай;
 7 местечек — Базилионай, Грузджяй, Кайряй, Куртувенай, Кужяй, Мешкуйчяй и Шакина;
 521 деревня.

Численность населения (2001):
 Куршенай — 14 197
 Гинкунай — 2 963
 Грузджяй — 1 747
 Кужяй — 1 420
 Мешкуйчяй — 1 218
 Аукштелке — 1 186
 Кайряй — 1 158
 Вийоляй — 1 154
 Драсучяй — 1 004
 Бубяй — 878

Староства 
Шяуляйский район подразделяется на 11 староств:
 Бубяйское (; адм. центр: Бубяй)
 Гинкунайское (; адм. центр: Гинкунай)
 Грузджяйское (; адм. центр: Грузджяй)
 Кайряйское (; адм. центр: Кайряй)
 Куршенайское сельское (; адм. центр: Куршенай)
 Куршенайское городское (; адм. центр: Куршенай)
 Кужяйское (; адм. центр: Кужяй)
 Мяшкуйчяйское (; адм. центр: Мяшкуйчяй)
 Рауденайское (; адм. центр: Рауденай)
 Шакинское (; адм. центр: Шакина)
 Шяуляйское сельское (; адм. центр: Шяуляй)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Шяуляйский район